Brassey är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Anna Brassey (1840–1887), engelsk författare